

Architettura
Forte Braschi – fortezza edificata a Roma fra il 1877 e il 1891
Palazzo Braschi – edificio storico di Roma

Persone 
Enzo Braschi – attore, comico e scrittore italiano
Gianluigi Braschi – produttore cinematografico italiano
Giannina Braschi – scrittrice portoricana
Giovanni Braschi – avvocato e politico italiano
 Giovanni Angelico Braschi – nome di Papa Pio VI, 250º papa della Chiesa cattolica (1717-1799)
Nicoletta Braschi – attrice italiana
Stefano Braschi – arbitro di calcio italiano
Romoaldo Braschi-Onesti – cardinale italiano

Altro
31605 Braschi – asteroide della fascia principale
Braschi – famiglia nobile dimorante anticamente a Cesena